Live 2003 — концертный CD/DVD британской альтернативной рок-группы Coldplay, на продажу выпущенный в ноябре 2003 года. Концерт проходил в Hordern Pavilion, Сидней, 21 и 22 июля 2003 года в рамках тура в поддержку альбома A Rush of Blood to the Head. Это второй концертный альбом Coldplay после Trouble – Norwegian Live EP 2001 года.

Специально для концерта группой была сочинена песня «Moses» о жене Криса Мартина Гвинет Пэлтроу. Позже песню выпустили в качестве сингла. Песня фактически дала имя второму сыну Мартина и Пэлтроу, Мозесу Брюсу Энтони Мартину, родившемуся в 2006 году.

Список композиций

Диск 1 (DVD) 
 «Politik»
 «God Put a Smile upon Your Face»
 «A Rush of Blood to the Head»
 «Daylight»
 «Trouble»
 «One I Love»
 «Don’t Panic»
 «Shiver»
 «See You Soon»
 «Everything’s Not Lost»
 «Moses»
 «Yellow»
 «The Scientist»
 «Clocks»
 «In My Place»
 «Amsterdam»
 «Life Is for Living»
Extras
 Tour Diary
 Multi-Angle
 Lyrics
 Crew
 Weblinks
 Credits + Thanks

Диск 2 (CD) 
 «Politik» — 6:36
 «God Put a Smile upon Your Face» — 4:57
 «A Rush of Blood to the Head» — 6:51
 «One I Love» — 5:08
 «See You Soon» — 3:29
 «Shiver» — 5:26
 «Everything’s Not Lost» — 8:48
 «Moses» — 5:29
 «Yellow» — 5:36
 «Clocks» — 5:33
 «In My Place» — 4:13
 «Amsterdam» — 5:22

Чарты и сертификации

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Coldplay
Альбомы, спродюсированные Кеном Нельсоном
Видеоальбомы 2003 года
Концертные альбомы 2003 года
Концертное видео
Концертные альбомы Parlophone